Это статья о польской коммунистической организации, созданной в 2002 году. О других организациях с аналогичным названием см. статьи Коммунистическая партия Польши и Коммунистическая партия Польши (1965).

Коммунистическая партия Польши (КПП; , KPP'') — политическая партия в Польше.

Создана 20 июля 2002 года. Партия считает себя историческим и идеологическим преемником Коммунистической партии Польши, существовавшей в 1918—1938 годах.

История 

Партия создана 20 июля 2002 г. и зарегистрирована 9 октября 2002 года активистами, ранее состоявшими в Союзе польских коммунистов «Пролетариат», после постановления суда о ликвидации этой организации. Учредителями партии были Мартин Адам, Юзеф Лахут, Мариан Инделак и Кристина Ковалик. Один раз в четыре года проводится партийный съезд (проходили в 2002, 2006, 2010, 2015 и 2019 гг). 

На парламентских выборах в 2005 и 2007 гг. польские коммунисты поддержали кандидатов Польской партии труда. На президентских выборах в 2005 г. коммунисты поддержали кандидатуру представителя Польской партии труда Даниэля Подржуцкого, который погиб в результате ДТП за несколько дней до выборов. На президентских выборах 2010 г. партия поддержала кандидатуру Гжегоша Наперальского из Союза демократических левых сил.

Руководители партии 
 с 14 декабря 2002 года по 8 декабря 2006 года — Марцин Адам
 с 8 декабря 2006 года по 11 декабря 2010 года — Юзеф Лахут
 с 11 декабря 2010 года — Кшиштоф Швей, инженер, избран на Третьем съезде партии.

Примечания 

Коммунистические партии Польши
Политические партии Польши
Политические партии, основанные в 2002 году